96th Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 96th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 96th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Lexington Avenue
 96th Street – fermata della metropolitana di New York, capolinea nord della linea IND Second Avenue